Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 56 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 20 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях примут участие 28 спортсменов из 28 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся британский боксёр Люк Кэмпбелл, который после Игр в Лондоне перешёл в профессионалы. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх выступали без защитных шлемов.

Олимпийским чемпионом 2016 года стал кубинец Робейси Рамирес, который в 2012 году завоевал золотую медаль в весовой категории до 52 кг. В финальном поединке Рамирес раздельным решением судей победил американца Шакура Стивенсона. Бронзовые медали получили россиянин Владимир Никитин, который не смог выйти на полуфинальный поединок по решению врачей, и узбекистанец Муроджон Ахмадалиев, проигравший Рамиресу.

Действующий чемпион мира и Европы в этом весе ирландец Майкл Конлан, посеянный на турнире под первым номером, выбыл на стадии четвертьфиналов, уступив единогласным решением судей Владимиру Никитину. Сразу после боя Конлан показал неприличный жест в адрес судей, а затем в интервью заявил о коррумпированности в Международной ассоциации бокса (AIBA). Также Конлан после окончания Игр был наказан Международным олимпийским комитетом за то, что совершал ставки на поединки в своей весовой категории.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Olympedia.org